Frassinelli ist der Name folgender Personen:

 Adriano Frassinelli (* 1943), italienischer Bobsportler
 Attilio R. Frassinelli (1907–1976), US-amerikanischer Politiker